Dury ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Dury (Aisne) im Département Aisne
 Dury (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Dury (Somme) im Département Somme

Dury ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dury (* 1961), deutscher Schriftsteller
 Baxter Dury (* 1971), britischer Musiker
 Ian Dury (1942–2000), englischer Musiker, Songwriter und Schauspieler
 Laurent Dury (* 1967), französischer Komponist
 Walter Dury (* 1944), deutscher Jurist, Gerichtspräsident, Verfassungsrichter
 Johannes Duraeus (eigentlich John Durie oder Dury; * 1595 oder 1596, † 1680), presbyterianischer schottischer Theologe

Siehe auch: Durie, Du Ry